El nombre de Malaita se puede referir a:
 Malaita, una provincia de las Islas Salomón.
 Malaita, una isla en la provincia del mismo nombre en las Islas Salomón.
 Malaita Sur, otra isla de la misma provincia.